Valle de la Luna ou Valle della Luna peut faire référence à :
 Valle de la Luna, en Argentine, dans la province de San Juan ;
 Valle de la Luna, en Bolivie, dans le département de La Paz ;
 Valle de la Luna (également appelé El Sillar), en Bolivie, dans le département de Potosí ;
 Valle de la Luna, au Chili, dans la région d'Antofagasta ;
 Valle della Luna, en Italie (Sardaigne), près de Santa Teresa Gallura ;
 Valle della Luna, en Italie (Sardaigne), près d'Aggius.

Voir aussi 
 La Vallée de la Lune (The Valley of the Moon), roman de Jack London paru en 1913 ;
 Liste des vallées de la Lune